GAF kan avse:

 GAF – en socialdemokratisk facklig-politisk utbildning i Göteborgsområdet, se Göteborgs arbetares folkhögskola
 GAF – en skala som mäter graden av psykiatriska symtom och funktionsnedsättning, se Global Assessment of Functioning
 GAF – en australisk flygplanstillverkare, se Government Aircraft Factories